Изворани има више значења:

 Изворани (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Изворани (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији